Kuinre, plaats in Overijssel,
 Tjonger (De Tsjonger of De Kuunder), riviertje de Kuinder of Tjonger
 Boven Tjonger (Kuunder), bovenloop van het riviertje de Tjonger